

Patronyme 
Krügel est un nom de famille notamment porté par:

 Armin Krügel, spécialiste suisse du combiné nordique;
 Ellen Krügel, céiste allemande;
 Heinz Krügel (1921-2008), footballeur allemand;
 Marcel-René Krügel (1893-1973), politicien suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse
Patronyme allemand